Princeville puede hacer referencia a:

 Princeville, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Princeville, pueblo del condado de Edgecombe (Carolina del Norte), Estados Unidos.
 Princeville, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el condado de Kauai, Hawái.
 Princeville, villa del condado de Peoria (Illinois), Estados Unidos.
 Municipio de Princeville, municipio del condado de Peoria (Illinois), Estados Unidos.